Teofipol (ukrainisch ; russisch ) ist eine Siedlung städtischen Typs im Westen der ukrainischen Oblast Chmelnyzkyj und war bis zu dessen Auflösung 2020 das administrative Zentrum des gleichnamigen Rajons.Jetzt liegt der Ort im Rajon Chmelnyzkyj und hat rund 6700 Einwohnern (2014).

Geographische Lage 
Teofipol liegt an der Poltwa (), einem 43 km langen, rechten Nebenfluss der Horyn.
Die Ortschaft liegt an der Regionalstraße P-48 und der Territorialstraße T-20-12 81 km nordwestlich der Oblasthauptstadt Chmelnyzkyj und 83 km nordöstlich von Ternopil.

Geschichte 
Die Ortschaft wurde erstmals 1420 schriftlich erwähnt, als sie unter ihrem damaligen Namen Kamin () das Magdeburger Recht verliehen bekam. Den Namen trug die Stadt bis zum 17. Jahrhundert. Anschließend hieß die Ortschaft bis 1681 Tschowhanskyj Kamin () und von 1681 bis 1740 lautete ihr Name Tschowhan (). 1740 erhielt der Ort seinen heutigen Namen und 1959 erhielt er den Status einer Siedlung städtischen Typs.

Rajon 
Der 1923 gegründete Rajon Teofipol, dessen Verwaltungszentrum die Ortschaft ist, hat eine Fläche von 716 km² und eine Bevölkerungszahl von etwa 27.600 Einwohnern. Die Bevölkerungsdichte beträgt 39 Einwohner je km².

Weblinks

Einzelnachweise 

Ort in der Oblast Chmelnyzkyj
Ersterwähnung 1420
Rajon Chmelnyzkyj